Список действующих кораблей ВМС Индии. Индийский военно-морской флот является одним из крупнейших флотов в мире, на 2017 он имеет в своём составе 1 авианосец, 1 УДК, 8 танкодесантных кораблей, 11 эскадренных миноносцев, 14 фрегатов, 1 многоцелевую атомную подводную лодку, 1 подводную лодку с баллистическими ракетами, 13 дизельных подводных лодок, 24 корвета, 4 минно-тральных судна, 10 крупных патрульных кораблей, 4 танкера и множество различных вспомогательных судов и патрульных катеров. Для кораблей, выведенных из состава ВМС Индии, см. список кораблей ВМС Индии и список будущих кораблей ВМС Индии.

Кроме приведённых далее кораблей ВМС, имеется 90-100 патрульных кораблей индийской береговой охраны.

Подводный флот

Атомные подводные лодки 
Efn1Displacement when submergednameunderEfn1Displacement when submergednameunderINDINDRUSRUS

Дизельные подводные лодки

Надводный флот

Авианосцы 
RUSRUS

Эскадренные миноносцы

Фрегаты

Десантные корабли

Корветы

Минно-тральные суда 
USSRUSSR

Восстановление сосудов Торпедо 
INDIND

Оффшорные патрульные суда 
INDINDKORKOR

Патрульные суда

Патрульные катера 
ISRISR

Вспомогательный флот

Корабли пополнения 
ITAITARUSRUSINDIND

Корабли поддержки 
INDIND

Научно-исследовательские и гидрографические суда

Учебные суда 
INDINDINDIND

Буксиры

Разное 
INDINDINDIND

См. также 
 List of active Indian military aircraft
 Aircraft of the Indian Navy
 List of ships of the Indian Navy
 Future of the Indian Navy
 Indian Coast Guard
 Currently active military equipment by country

Примечания

Ссылки

Внешние ссылки 
 Официальный сайт ВМС Индии - Индийские военно-морские платформы
 Индийские Военно-Морского Флота вырастет до 160-плюс к 2022 году

Военные корабли Индии